UNITESA va ser una empresa tèxtil creada a mitjans del  a Sant Feliu de Codines. El 1880 va traslladar la producció a una nova fàbrica de Granollers on mantindria la seva activitat fins al seu tancament el 1967. L'empresa va tenir diversos noms al llarg de la seva història però a Granollers sempre ha estat coneguda popularment com "Can Isidre Comas" o "Can Sidru Comas".

Història 
L’any 1880 els germans Bonaventura i Isidre Comas van establir una fàbrica als afores de Granollers procedents de Sant Feliu de Codines. A finals dels anys 90 del  van traslladar la producció a un local del carrer Sant Jaume un s'ubicaria la seva fàbrica de teixits sota la raó social Buenaventura e Isidro Comas, Fábrica de Tejidos. La seu social de l'empresa seria al carrer Casp de Barcelona.

En aquell moment la fàbrica de Granollers comptava amb 40 telers mecànics. El 1918 ja tenia un patrimoni de 174 telers mecànics i l’any 1927 una plantilla de 150 treballadors. L’activitat creixeria durant els anys vint i trenta convertint-se en una Societat Anònima amb el nom Hilados y Tejidos Comas S.A.

Durant la Guerra Civil, l’empresa es col·lectivitza, seguint la mateixa dinàmica que la resta de fàbriques de Granollers i de tot el país. En acabar la guerra, la gestió de la fàbrica passa a ser de Josep Comas, l’únic fill viu de Bonaventura Comas, que entre 1943 i 1944 es vendria l'empresa als germans Muñoz Ramonet, que en situarien la seu social al Passeig de Gràcia de Barcelona. L’any 1959, Hilados y Tejidos Comas S.A. va ser absorbida per l’empresa Sobrinos de Juan Batlló S.A. constituint-se així el grup empresarial Unión Industrial Textil S.A. (UNITESA).

Durant la dècada dels anys seixanta, la fàbrica patiria un procés de crisi que culminaria amb el seu tancament l’any 1967. En aquell moment l'empresa tenia 412 treballadors.

Després del tancament, els edificis de la fàbrica a Granollers van ser utilitzats per petites empreses i tallers d'artesans així com entitats culturals i ciutadanes. En una de les naus s'hi va trobar un gran nombre de documents de l'empresa que van ser ingressats a l'arxiu municipal constituint un fons documental d'important rellevància per a la ciutat.

Referències 

Sant Feliu de Codines
Empreses tèxtils